Кампече има више значења:

 Кампече
 Општина Кампече (Кампече), општина у савезној држави Кампече у Мексику
 Кампече (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кампече (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кампече (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику